

Удино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Удино — присілок, Ярський район, Удмуртія